Gaines ist der Name folgender Orte

in England:
 Gaines (Herefordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Gaines (Michigan)
 Gaines (Missouri)
 Gaines (New York)
 Gaines (Pennsylvania)
 Gaines (West Virginia)
 Gaines Basin, New York
 Gaines Crossroads, South Carolina
 Gaines Junction, Pennsylvania
 Gaines Mill, Virginia

Gaines ist der Familienname folgender Personen:
 Ajamu Gaines (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ambrose Gaines (* 1959), US-amerikanischer Schwimmer
 Boyd Gaines (* 1953), US-amerikanischer Theater-, Film- und Fernsehschauspieler
 Charlie Gaines (1900–1986), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Chryste Gaines (* 1970), US-amerikanische Leichtathletin
 Clarence Gaines (1923–2005), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Corey Gaines (* 1965), US-amerikanischer Basketballtrainer und -spieler
 David Gaines (* 1961), US-amerikanischer Komponist zeitgenössischer klassischer Musik
 Edmund P. Gaines (1777–1849), US-amerikanischer Offizier
 Edward Russell Gaines (1926–1994), neuseeländischer Bischof
 Elizabeth Gaines (* 1964), australische Managerin
 Ernest J. Gaines (1933–2019), US-amerikanischer Schriftsteller
 George Gaines (1933–1986), US-amerikanischer Szenenbildner
 George Strother Gaines (1784–1873), US-amerikanischer Politiker (Mississippi)
 Greg Gaines (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Helen Fouché Gaines (1888–1940), US-amerikanische Kryptologin
 James R. Gaines (* 1947), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Jim Gaines (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 John Pollard Gaines (1795–1857), US-amerikanischer Politiker (Oregon)
 John W. Gaines (1860–1926), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)
 Joseph H. Gaines (1864–1951), US-amerikanischer Politiker (West Virginia)
 Latham Gaines (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 McKinze Gaines (* 1998), US-amerikanischer Fußballspieler
 Mel Gaines (1933–1988), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Richard Gaines (1904–1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Rosie Gaines (* 1960), US-amerikanische Sängerin
 Roy Gaines (* 1937), US-amerikanischer Bluesmusiker

 Trevor Gaines (1980–2010), US-amerikanischer Basketballspieler
 Will Gaines (1928–2014), US-amerikanischer Steptänzer

Siehe auch:
 Gaines Township